Le  championnat d'Europe de volley-ball masculin des moins de 21 ans (Juniors) s'est déroulé du 20 au  en Pologne. La première phase s'est jouée à Puck et , dans le nord du pays. Katowice, au sud, a accueilli les phases finales.

Déroulement de la compétition

Tour préliminaire

Composition des groupes

Poule 1 

|valign="top" |

|}
|}

Poule 2 

|valign="top" |

|}
|}

Tour final

Classement 9-12

Classement 5-8

Classement 1-4

Classement final

Distinctions individuelles 
Meilleur joueur (MVP) :  Ludovic Castard
Meilleur marqueur : 
Meilleur attaquant :  Jochen Schops
Meilleur serveur : 
Meilleur contreur : 
Meilleur passeur :  Pierre Pujol
Meilleur réceptionneur :

Composition des équipes 

Entraîneur : Éric Daniel  ; entraîneur-adjoint : Ludovic Paille 

2002
Volley-ball 2002
Europe masculin moins 21
Sport en Pologne en 2002
Sport en août 2002